Гандбольный турнир среди женщин на летних Олимпийских играх 2004 состоялся с 14 проходил с 14 по 29 августа в спортивном павильоне «Фалиро» (Прибрежная Олимпийская зона) и олимпийском комплексе «Эллинико». В турнире приняли участие 150 гандболисток из 10 сборных. Из-за неожиданного провала на чемпионате мира 2003 без Олимпиады остались уже бывшие чемпионки мира из России, а также мощные команды Норвегии и Румынии.

В третий раз подряд титул олимпийских чемпионок завоевала сборная Дании, однако он ей достался особенно тяжело. В финальном матче против сборной Южной Кореи для выявления победителя не хватило ни основного времени, ни двух овертаймов по 10 минут. Только в серии пенальти вратарь датчанок Карин Мортенсен отразила два из четырёх семиметровых ударов и принесла победу. Левая полусредняя Катрин Фрюлунд в финале забила 15 голов и также стала героиней матча. Впервые принявшая участие на Олимпийских играх гандбольная сборная Украины под руководством Леонида Ратнера завоевала «бронзу», обыграв в матче за 3-е место действующих чемпионок мира из Франции.

Групповой этап

Группа А

Группа В

Плей-офф

Четвертьфиналы

Утешительные матчи

Полуфиналы за 5—8-е места

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоги

Примечания

Ссылки 
Результаты турнира на сайте Sports-Reference.Com